Feuchtersleben ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Feuchtersleben (1798–1857), österreichischer Bergbauingenieur und Literat
 Ernst von Feuchtersleben (1806–1849), österreichischer Popularphilosoph, Arzt, Lyriker und Essayist